Padre Burgos (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon;
 Padre Burgos (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte.